En linguistique, le signifiant est l'une des deux faces complémentaires du concept de signe linguistique développé par Ferdinand de Saussure et à sa suite par l'école structuraliste.
 En psychanalyse, le signifiant est un concept clef de l'édifice théorique de Jacques Lacan.